Venus in bont, een novelle door Leopold von Sacher-Masoch

Muziek
Venus in furs (The Velvet Underground), een nummer van The Velvet Underground

Film
Venus in Furs (1965), een Amerikaanse kortfilm door Piero Heliczer
Venus in Furs (1967), een Amerikaanse sexploitationfilm door Joseph Marzano
Paroxismus, een Italiaanse film door Jesús Franco
Venere in pelliccia, een Italiaanse erotische dramafilm door Massimo Dallamano
Verführung: Die grausame Frau, een Duitse film door Elfi Mikesch en Monika Treut
Venus in Furs (1995), een Nederlandse film door Maartje Seyferth en Victor Nieuwenhuijs
Venus in Furs (2012), een Koreaanse film door Song Yae-sup
La Vénus à la fourrure, een Franse dramafilm door Roman Polánski

Toneel
Venus in Fur, Amerikaans toneelstuk door David Ives